Чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет 2012 года проходил в Азербайджане и являлся третьим чемпионатом мира по футболу среди девушек до 17 лет. Турнир, который впервые проходил в Евразии, стартовал 22 сентября 2012 года и завершился 13 октября.

Решение о том, что право на проведение чемпионата получает Азербайджан, было принято 19 марта 2010 года, а за 305 дней до начала турнира был запущен специальный счётчик, отсчитывающий дни до старта чемпионата мира.

В турнире участвовало 16 команд. Азербайджан автоматически квалифицировался как страна-организатор. Остальные 15 команд определились на основе матчей квалификационного раунда, который начался уже в октябре 2010 года.

Символы и атрибуты 

В начале 2010 года все национальные атрибуты были представлены ФИФА.

Эмблема 
Эмблема, на которой в цветах национального флага изображена бута — широко используемый в азербайджанском искусстве узор в виде капли, символизирующий стилизованное изображение огня, была утверждена 19 июля этого же года. Эмблема чемпионата была принята главой ФИФА Йозефом Блаттером во время празднования столетия азербайджанского футбола в июне 2011 года. На празднике присутствовали также глава УЕФА Мишель Платини, президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов и почётные гости.

Талисман 
Талисман чемпионата — девочка «Топ-Топ» () является образом молодой спортивной девушки, представляющей собой талантливых и умных спортсменок, облачённой в народный костюм с цветами национального флага. Девочка «Топ-Топ» считается идеальным представителем страны-хозяйки.

Презентация талисмана чемпионата состоялась 8 октября 2011 года на Далга Арене перед началом отборочного матча чемпионата Европы по футболу между сборными Азербайджана и Австрии. На этой церемонии выступила представительница Азербайджана на Евровидение 2009 Айсель Теймурзаде.

13 апреля 2012 года в Баку, на 11-й международной выставке туризма и путешествия в Азербайджане было официально объявлено имя талисмана — девочка «Топ-Топ». Имя талисмана объявил актёр и кинорежиссёр Бахрам Багирзаде. Слово «топ» в переводе с азербайджанского означает «мяч», и дети игру в мяч, называют «топ-топ». Английское значения этого слова — «вершина». Значение этого соотношения было одной из причин выбора имени.

Девиз 

16 февраля 2012 года в Ленкоране был объявлен девиз чемпионата: «Одиннадцать сердец, одна цель!» (). Чтобы отметить это событие, около 100 танцоров приняли участие в шоу перед началом матча между Хазар-Ленкорань и АЗАЛ. Профессиональные танцоры в центре Ленкоранского стадиона продемонстрировали головоломку, которая, в заключении, дала эмблему чемпионата с официальным слоганом. Нармин Аббасова, член местного организационного комитета чемпионата, отметила, что «начиная с этого дня, каждый может скандировать и поддержать наших девочек, чьи одиннадцать сердец бьются в одну общую цель».

Города и стадионы 
Пять стадионов города Баку и один стадион Ленкорани официально были объявлены местами проведения чемпионата. Это Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, стадион «Шафа», Далга Арена в Мардакяне, стадион 8-й км, Баильский стадион, открытие, которого состоялось в мае 2012 года, а также Ленкоранский центральный городской стадион. Крупнейшим является Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова в Баку вместимостью 31 200, на котором проходила церемония открытия турнира и финальный матч. Первая же игра чемпионата прошла на стадионе 8-й км в Баку. Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова и стадион «Шафа» были реконструированы, а два новых стадиона — «Баиловский» и «8-й км» были построены специально к этому чемпионату мира.

Отборочные игры

Европа 

Помимо страны-хозяйки, Азербайджана, из Европы на чемпионат путёвки получили сборные Германии и Франции, попавшие в финал . В  , проходившем с 1 августа по 31 октября 2011 года участвовало 42 страны. , в котором участвовали сборные Германии, Нидерландов, Швейцарии, Польши, Ирландии, Швеции, Норвегии, Франции, Англии, Дании, Сербии, Бельгии, Чехии, Испании и Исландии, начался 19 марта и закончился 1 мая 2012 года. Финальная стадия, с участием команд Швейцарии, Германии, Франции Дании прошла с 26 по 29 июня 2012 года в швейцарском городе Ньон.

Азия 
Из Азии на чемпионат получали путёвки команды, занявшие первые три места на . В финальной стадии турнира, проходившей с 3 по 13 ноября 2011 года в китайском Нанкине, участвовали сборные Австралии, Китая, Японии, КНДР, Республики Корея и Таиланда. Если сборные Японии и КНДР обеспечили себе путёвки ещё до окончания турнира, то дебютное участие на чемпионате мира сборной Китая стало ясно только в последний день.

Африка 
Из Африки на чемпионат получали путёвки команды, занявшие первые три места на . В первом раунде, проходившем с 20 января по 5 февраля 2012 года участвовали сборные Ботсваны, Камеруна, Гамбии, Ганы, Гвинеи, Кении, Намибии, Нигерии, Сьерра-Леоне, ЮАР, Туниса и Замбии. В результате второго раунда, прошедшего с 9 по 30 марта 2012 года, первое и второе места соответственно достались сборным Нигерии, победившей сборную Замбии, и Ганы, победившей ЮАР. Третью путёвку получила победившая команду Туниса сборная Гамбии. Сборная Гамбии впервые будет участвовать на чемпионате мира.

КОНКАКАФ 
Из КОНКАКАФ на чемпионат путёвки получили команды США, Канады и Мексики, занявшие первые три места на , который прошёл в Гватемале со 2 по 13 мая 2012 года. На турнире также принимали участие сборные Панамы, Гватемалы, Тринидада и Тобаго, Ямайки и Багамских Островов.

Южная Америка 
Из Южной Америки на чемпионат получали путёвки команды, занявшие первые три места на . Финальная стадия турнира проходила с 10 по 26 марта 2012 года в Боливии, первое место взяла сборная Бразилии, второе — сборная Уругвая. Третье место досталось сборной Колумбии, обыгравшей сборную Аргентины. Сборная Уругвая впервые будет участвовать на чемпионате мира.

Океания 
В результате , проходившего в Окленде с 9 по 13 апреля 2012 года, путёвку на чемпионат взяла сборная Новой Зеландии. Остальными участниками отбора были команды Папуа-Новой Гвинеи, Новой Каледонии и Островов Кука.

Финальный турнир

Жеребьёвка 

Финальная жеребьёка, распределяющая команды по группам, состоялась 6 июля 2012 года в Международном центре мугама в Баку. В процессе жеребьёвки, проводимой главой женских соревнований ФИФА Татьяной Хаенни, участвовали две футболистки сборной Азербайджана Амина Гейдарова и Айсун Алиева, главный тренер мужской сборной Азербайджана Берти Фогтс, а также известный в прошлом нидерландский футболист Рональд де Бур.

В начале церемонии был продемонстрирован видеоролик про Азербайджан. До старта жеребьёвки выступила Заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде, а после — представительница Азербайджана на Евровидении 2010 Сафура Ализаде с песней «Drip Drop».

Согласно регламенту, команда Азербайджана, как сборная страны-хозяйки турнира автоматически получила место в группе А. Жеребьёвка проводилась по такой схеме, согласно которой команды из одной конфедерации не должны были попасть в одну и ту же группу.

Открытие чемпионата 
Официальная церемония открытия чемпионата мира прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 22 сентября перед встречей сборных Азербайджана и Колумбии. Церемония началась в 19:30 по бакинскому времени, хотя к этому моменту уже было сыграно 3 матча.

На церемонию приехали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент ФИФА Йозеф Блаттер, президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровнаг Абдуллаев и президент Колумбийской федерации футбола Луис Бедоя.

Сама церемония состояла из двух частей, каждая из которых отличалась от другой. Сначала состоялось выступление канадского Цирка дю Солей. После этого начался мини-концерт американской певицы Дженнифер Лопес, в числе исполненных песен которой была и «On the Floor».

Участники 
Конфедерации расположены в порядке включения первого же представителя в список участников. Чемпионства сборной обозначены жирным

Составы команд 

Всего в заявку может быть внесён 21 футболист (включая 3 вратарей).

Судьи 
В проведении турнира участвовало 14 судей с 28 ассистентами:

Результаты

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 
В финале встретились сборные Франции и КНДР. Матч проходил 13 октября в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в присутствии 27 128 зрителей. Судила игру Карина Витулано из Италии. Победу одержала сборная Франции. Так, впервые победителем турнира стала сборная страны, не представлявшей Азию (победителем I чемпионата стала сборная КНДР, а II — Республики Корея). Медали чемпионкам и призёрам вручали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент УЕФА Мишель Платини и вице-президент ФИФА Исса Хаяту. На церемонии закрытия в Республиканском стадионе выступила певица Шакира. Кроме того к чемпионату были приурочены и гастроли Рианны, выступившей 6 октября в Бакинском кристальном зале.

Статистика

Награды 
По итогам игр были присуждены награды лучшим игрокам турнира. Премии «Золотой мяч» была удостоена защитница сборной Франции Гридж Мбок Бати, сыгравшая во всех шести матчах команды и забившая к тому же 1 мяч. Гридж Мбок Бати стала первой в истории турнира награждённой футболисткой, играющей на позиции защитника. Второе место, премия «Серебряный мяч» досталось северокорейской футболистке Хьянг Сим Ри, а «Бронзовый мяч» — японке Юи Хасегава.

Золотую бутсу получила Ун Сим Ри из КНДР как автор наибольшего количества голов — 8. Тем самым Ун Сим Ри повторила рекорд, принадлежавший Ео Минжи (Республика Корея), которая в 2010 году также забила 8 голов. «Серебряную» и «Бронзовую» бутсы получили футболистки Нигерии — автор 6-ти голов Чинвенду Ихецуо и автор 4-х голов Халимату Айинде соответственно. По 4 гола забили также Леа Деклер и Кадидиату Диани из Франции и Джейн Айиеям из Ганы. Но именно благодаря голам Ихецуо и Айинде сборная Нигерии стала третьей по числу забитых мячей.

«Золотой перчатки» была удостоена вратарь сборной Франции Романи Брюне, отбившая пять одиннадцатиметровых ударов в свои ворота. Премией Fair Play была награждена команда Японии.

Бомбардиры 
По числу забитых мячей лидирует сборная КНДР, на счету которой 18 голов. На втором месте — сборная Японии с 17 голами, а на третьем — команда Нигерии (14 голов).
8 голов
  Ун Сим Ри

6 голов
  Чинвенду Ихецуо

4 гола

  Леа Деклер
  Кадидиату Диани

  Джейн Айиеям

  Халимату Айинде

3 гола

  Сара Дебриц
  Ребека Кнаак

  Присцилла Окйере
  Юи Нарумиа

  Со Хьянг Ким
  Кьёнг Хьянг Ри

2 гола

  Бьянка
  Чен Жанг
  Дайана Кастильо
  Паулина Кусин
  Рикарда Кисслинг

  Юи Хасегава
  Аяка Иноуэ
  Рика Мацуя
  Акари Сираки
  Нина Сугита

  Хьянг Сим Ри
  Тесси Биахво
  Саммер Грин
  Ямила Бадель

1 гол

  Андресса
  Брена
  Камилла
  Дженифер
  Саммер Кларк
  Амандина Пьер-Луи
  Нишель Принс
  Валери Сандерсон
  Юеюун Лю
  Сивен Миао
  Яли Танг
  Лаура Агерра
  Габриэла Мальдонадо

  Кандика Герби
  Гридж Мбок Бати
  Пенда Ба
  Сейни Сиссохор
  Шерон Бек
  Вивиен Байл
  Паулина Бремер
  Алберта Ахиалей
  Фатима Альхассан
  Шерифату Сумаита
  Юка Момики
  Мицуки Накамура
  Риса Симидзу
  Рин Сумида

  Эмили Йенсен
  Мартина Пукетапу
  Юн Гьёнг Чо
  Пьёнг Хва Ким
  Фернанда Перес
  Джой Бокири
  Аминат Якубу
  Дариан Дженкинс
  Амбер Манерлин
  Тони Пейн
  Морган Стентон

1 автогол

  Диане Дуарте (против Нигерии)
  Марьяма Бойанг (против Франции)

  Амие Жаржу (против США)
  Метта Сане (против Франции)

  Ана Клара (против Новой Зеландии)

Карточки 
Всего на чемпионате мира было показано 45 жёлтых и четыре красные карточки. Первая красная карточка турнира была показана вратарю сборной Уругвая Габриэле Гонзалес. Больше всего карточек (как жёлтых так и красных) получила сборная Ганы, а игрок этой сборной, Фатима Альхассан получила наибольшее количество карточек. Сборные же Японии и Новой Зеландии завершили турнир без единой карточки.

Примечания

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата 
 FIFA satisfied with Azerbaijan’s preparation for World Championship — 2012 

Чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет
2012 год в футболе
Спорт в Азербайджане в 2012 году
Международные соревнования по футболу в Азербайджане
Международные спортивные соревнования в Баку
Чемпионаты мира в 2012 году
Футбол
Сентябрь 2012 года
Октябрь 2012 года